Деспина може да се отнася до:

 Деспина – женско име;
 Деспина – средновековна аристократична титла във Византия и България, съпруга на деспот;
 Деспина — фигура в древногръцката митология;
 Деспина — спътник на Нептун;

Вижте също 
 Деспина Ванди (р. 1969) – гръцка музикална изпълнителка;
 Деспина Кехайова (р. 1972) – българска циркова артистка.